Freyr ou Freÿr renvoie aux articles suivants :

Freyr 
 Freyr, un des principaux dieux de la mythologie nordique ;
 Épée de Freyr, son épée ;
 Freyr, personnage fictif qui apparaît dans la séries Stargate SG-1 ;
 Ari Freyr Skúlason (1987-), footballeur international islandais ;
 Daði Freyr (1992-), musicien islandais ;
 Forêt de Freyr, massif forestier de l'Ardenne belge.

Freÿr 
 Freÿr, hameau de la commune belge de Hastière ;
 Château de Freÿr, château de Belgique situé sur la Meuse entre Waulsort et Dinant ;
 Rochers de Freÿr, massif rocheux au bord de la Meuse, en Belgique, entre Waulsort et Anseremme.

Voir aussi